

Patronyme 

 Renée Deneuve (1911-2021), actrice française, mère de Catherine Deneuve et de Françoise Dorléac ;
 Michel Deneuve (1955-), musicien français ;
 Gaëtan Deneuve (1985-), joueur de football français.

Pseudonyme 

 Catherine Deneuve (1943-), actrice française.

Titres 

 Deneuve (1991-1996), magazine américain.

Patronyme français